Le nom « Riwaka » peut désigner en Nouvelle-Zélande :
 Riwaka, une petite ville sur l’île du Sud ;
 le Riuwaka, un fleuve de l’île du Sud ;
 le Riwaka, une variété de houblon néo-zélandaise.